

Красний Яр — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Красний Яр — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Красний Яр — село, Кокшетауська міська адміністрація, Акмолинська область

Красний Яр — село, Алейський район, Алтайський край
 Красний Яр — село, Звениговський район, Марій Ел
 Красний Яр — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Красний Яр — село, Іжморський округ, Кемеровська область
 Красний Яр — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Красний Яр — присілок, Калтасинський район, Башкортостан
 Красний Яр — село, Ключівський район, Алтайський край
 Красний Яр — селище, Ковилкінський район, Мордовія
 Красний Яр — присілок, Кожевниковський район, Томська область
 Красний Яр — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Красний Яр — село, Кривошиїнський район, Томська область
 Красний Яр — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Красний Яр — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Красний Яр — хутір, Мелеузівський район, Башкортостан
 Красний Яр — село, Можгинський район, Удмуртія
 Красний Яр — селище, Новолялинський міський округ, Свердловська область
 Красний Яр — селище, Сєровський міський округ, Свердловська область
 Красний Яр — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область
 Красний Яр — село, Совєтський район, Алтайський край
 Красний Яр — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія
 Красний Яр — селище, Тегульдетський район, Томська область
 Красний Яр — присілок, Теньгушевський район, Мордовія
 Красний Яр — село, Тунгокоченський район, Забайкальський край
 Красний Яр — село, Уфимський район, Башкортостан
 Красний Яр — село, Шипуновський район, Алтайський край

Красний Яр — село, Донецька область, Покровський район
 Красний Яр — село, Луганська область, Сорокинський район
 Красний Яр — село, Харківська область, Вовчанський район

Див. також 
 Червоний Яр
 Кизил-Яр
 Красноярово